Saosjorny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:
 in Kasachstan:
 Saosjorny (Aqmola), Dorf (frühere Siedlung städtischen Typs) im Gebiet Aqmola
 Saosjorny (Pawlodar), Dorf im Gebiet Pawlodar

 in Russland:
 Saosjorny, Stadt in der Region Krasnojarsk
 ländliche Siedlungen:
 Saosjorny (Region Altai), in der Region Altai
 Saosjorny (Amur), in der Oblast Amur
 Saosjorny (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Saosjorny (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Saosjorny (Karelien), in der Republik Karelien
 Saosjorny (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Saosjorny (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Saosjorny (Tscheljabinsk, Bredy), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Bredy
 Saosjorny (Tscheljabinsk, Kopeisk), in der Oblast Tscheljabinsk, Stadtkreis Kopeisk
 Saosjorny (Tscheljabinsk, Uiskoje), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Uiskoje

Saosjorny ist:
 Saosjorny (Vulkan), Vulkan auf der Halbinsel Kamtschatka (Russland)
 Saosjorny-13, frühere Bezeichnung der geschlossenen Stadt Selenogorsk in der Region Krasnojarsk (Russland), siehe Selenogorsk (Krasnojarsk)

Siehe auch:
 Saosjornaja (Begriffsklärungsseite)
 Saosjornoje (Begriffsklärungsseite)